Тит Ветурій () — преномен і номен декількох представників давньоримського патриціанського роду Ветуріїв, які жили під час Римської республіки:
 Тит Ветурій Гемін Цикурін () — консул 494 року до н. е.
 Тит Ветурій Гемін Цикурін — консул 462 року до н. е.
 Тит Ветурій Красс Цікурін () — децемвір 451 року до н. е.
 Тит Ветурій Кальвін () — консул 334 та 321 років до н. е.

Ветурії